Alley Gulf ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Alley Gulf (Valley), Tal im US-Bundesstaat Tennessee
 Alley Gulf Branch, Fluss im US-Bundesstaat Tennessee